Bours puede hacer referencia a:

 Bours  una población y comuna francesa, en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Paso de Calais.
 Bours una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Altos Pirineos.